

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Governatori del Missouri
Politici del Partito Repubblicano (Stati Uniti d'America)
Senatori statunitensi eletti dal Missouri